

Pessoas 
 Matt Stover

Localidades 
 Stover (Missouri)

Desambiguação